Veidl ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Veidl (* 1972), österreichischer Basketballspieler
 Theodor Veidl (1885–1946), tschechoslowakischer Komponist